«Кызыл-Жа́р» () — казахстанский футбольный клуб из Петропавловска. Основан в 1968 году. Вице-чемпион Казахстана 1999, 2000, бронзовый призёр 2001, финалист Кубка Казахстана 2000. Победитель первой лиги 2019.

Названия

История

Советский период 
В первенстве СССР выступал в низших лигах. Наилучшее достижение — 13-е место в 7 зоне второй лиги в 1981 году.

Казахстанский период 
В 1992 году команда заняла 19-е место среди 24 команд высшей лиги первого Чемпионата Казахстана по футболу.

В 1993—1997 годах не выступала ввиду отсутствия денежных средств.

В 1998 году по поручению нового акима области Даниала Ахметова были выделены деньги из бюджета на содержание команды. Выступать клуб имел право только в первой лиге. Сначала в Талдыкоргане состоялся предварительный этап, а затем в Алматинской области — финальный. В тех играх «Есиль» не играл в родных стенах. Заняв в финале предпоследнее место, получили право играть в 1999 году в высшей лиге чемпионата Казахстана, а вошедший в тройку сильнейших «Мунайши» такой возможности не получил.

1999—2001 
В 1999 году было подписано соглашение о сотрудничестве с Северо-Казахстанским филиалом компании «Аксесс-Индастриз», после чего команда была переименована в «Аксесс-Есиль».

Был назначен украинский тренер Владимир Стрижевский, который пригласил в команду необходимых ему игроков, в том числе и тех, с кем он работал на родине. В их числе были члены национальной сборной Казахстана Булат Есмагамбетов с Александром Фамильцевым, один из лучших воспитанников петропавловского футбола Олег Чухлеба с братом Юрием, бывший игрок «Алании» Игорь Авдеев, немало поигравший в высшей лиге чемпионата СССР Сергей Мазур и Борис Матвеев.

Из прошлогоднего состава в команде остались лишь Виктор Семёнов, Андрей Кель, Руслан Токкожин и Александр Гаузер.
 
После возрождения клуб дважды становился серебряным призёром в 1999 и 2000 годах и бронзовым призёром в 2001 году.

В течение периода с 2002 по 2008 годы клуб являлся крепким середняком Премьер лиги. Лучшим достижением этого периода стало 6-е место сезона 2004 года среди 19 команд.

2009—2019 
В сезоне 2009 года в связи с потерей единственного спонсора, и последовавшей вслед за этим потерей практически всего основного состава, клуб вынужден был играть большую часть сезона дублирующим составом. В итоге занял последнее место и выбыл из Премьер лиги Казахстана в Первую лигу.

В сезонах 2010—2012 годов клуб сделал ставку на местную молодежь и занял 10—15 места, не сумев вернуться в Премьер лигу.

В 2013 году клуб был реорганизован, и переименован в «Кызыл-Жар СК». В клубе сменилось руководство, был приглашен ряд опытных игроков. Команда показала лучший результат за время пребывания в Первой лиге, заняв 4-е место.

На сезон 2014 года была поставлена задача минимум занять призовое место, однако команда результата не показала. В итоге во второй половине сезона в клубе произошла смена руководства и тренерского штаба.

На сезон 2015 года была поставлена задача — выход в Премьер-лигу. Главным тренером был назначен казахстанский специалист Владимир Фомичев. Состав изменился почти полностью. Команду пополнил ряд опытных игроков. В частности, в прошлом игроки национальной сборной Али Алиев, Роман Нестеренко и Максим Жалмагамбетов. Также были приглашены легионеры: опытный молдавский полузащитник Игорь Костров, игрок сборной ЦАР Мусса Лимане и сенегальский защитник Эльхаджи Ндойе. Кроме того, в команде остался её лучший бомбардир прошлого сезона — грузинский форвард Давити Чагелишвили. В трансферное окно команду пополнил защитник сборной Армении Артем Хачатуров. Команда в очередной раз не показала стабильной игры и провалила задачу на сезон. Переиграв конкурентов и дома и на выезде и при этом проиграв ряд матчей второго круга аутсайдерам, в частности в предпоследнем туре «Байтереку», не имевшему вообще ни одной победы в сезоне, клуб потерял шансы на первое и второе места, в итоге закончив сезон лишь на четвёртом месте.

На сезон 2016 основной задачей был заявлен выход в Премьер-лигу. Руководство и тренерский штаб изменений не претерпели. От прошлогоднего состава в команде осталось 6 игроков. Помимо местных воспитанников, остались лишь Али Алиев и Роман Нестеренко. Команду пополнил ряд игроков первой и Премьер-лиги, среди которых значительными фигурами являлись российский форвард Сергей Струков и один из успешных местных воспитанников Евгений Аверченко. В качестве легионеров были приглашены также центральный защитник сборной Туниса Валид Хишри и боснийский нападающий Бошко Ступич. На старте сезона в матчах Кубка Казахстана клуб стал единственным представителем первой лиги, преодолевшим 1/8. В четвертьфинале соперником стал чемпион страны и участник групповой стадии Лиги чемпионов — ФК «Астана» (2:3). В первенстве первой лиги с первых туров команда оказалась в числе лидеров. Далее последовали серьёзные проблемы с составом — травмированными один за одним оказались почти все лидеры команды. Полоса травм преследовала игроков команды до самого конца сезона, усиления состава в период дозаявок результата не дали. Очковые потери привели в итоге на третью строчку турнирной таблицы. По окончании сезона началась масштабная реконструкция основной арены клуба.

Сезон 2017 года больших изменений не принес. Клуб боролась за путевку в премьер-лигу, параллельно развивая необходимую инфраструктуру. Основной костяк игроков в целом сохранился. Ушёл в клуб дивизионом выше Сергей Струков, завершили игровую карьеру Евгений Аверченко и Роман Нестеренко. Значимыми приобретениями стали опытный голкипер из Уральска Роман Багаутдинов и малийский центральный защитник Мамуту Кулибали. 24 сентября за 5 туров до окончания первенства первой лиги Кызыл-Жар-СК стал фактически недосягаем для конкурентов за вторую путевку в КПЛ. Таким образом, спустя 8 лет Петропавловск добился возвращения в элитный дивизион казахстанского футбола, 25 сентября 2017 босниец Бошко Ступич с результатом 13 забитых мячей стал лучшим бомбардиром первенства.

В 2018 после 8-летнего перерыва «Кызыл-Жар СК» стартовал в КПЛ. Основная задача на сезон — закрепиться в элитном дивизионе. Главным тренером стал болгарский специалист Никола Спасов. Костяк команды был практически сохранен. Покинул команду малиец Мамуту Кулибали, но для усиления состава приглашён ряд опытных легионеров: грузины Шота Григолашвили, Гогита Гогуа, Георгий Попхадзе, балканцы Михаил Венков, Урош Делич и Братислав Пуношевац, также парагваец Фредди Коронель. Но 24 мая болгарский тренер Никола Спасов покинул команду из-за неудачного старта — 2 победы, 2 ничьи и 8 поражений. Его заменил в июне один из самых титулованных казахстанских футболистов — 4-кратный чемпион Казахстана Андрей Кучерявых. В летнее трансферное окно команду покинули 9 игроков, в том числе возрастные Гогуа, Михаил Венков, Пуношевац и Бошко Ступич. Пополнил состав ряд игроков, наиболее заметными среди которых являются уже хорошо известные в КПЛ форварды Момоду Сисей и Мирослав Лечич. Команда за два тура до окончания чемпионата занимала 8-е место, имея в активе 35 очков, которые в прошлые сезоны гарантировали бы сохранение прописки. Но провалив последние два тура за счёт худшей разницы забитых и пропущенных мячей, скатилась до 11-го места и покинула КПЛ.

В январе 2019 главным тренером команды был назначен капитан и ветеран команды Али Алиев. Команду покинул ряд лидеров, в том числе и местные воспитанники Сергей Скорых и Тимур Мульдинов. Из легионеров остались Шота Григалашвили, Урош Делич и Максим Драченко. Было пригласить большую группу дублеров как местной футбольной школы, так и других городов Казахстана. Перед командой была поставлена задача — возвращение в Премьер-лигу. За неуверенным стартом последовала 9-матчевая беспроигрышная серия. По итогам первого круга команда заняла вторую строчку. В летнее трансферное окно команду покинул Урош Делич и основной вратарь Тимурбек Закиров. Место в воротах и центре обороны заняли ещё два молодых новобранца — Олег Грубов и Алибек Касым. Атаку усилил Сисей, вернувшийся из аренды. Во втором круге команда пропускала лишь в двух матчах, выдав 12-матчевую беспроигрышную серию с общим счётом 33-1. Итогом стали золотые медали первенства первой лиги и путевка в Премьер-лигу-2020. Али Алиев был признан лучшим тренером первой лиги 2019. В декабре по истечении срока действия контракта Али Алиев покинул клуб.

С 2020 года 
В январе 2020 главным тренером команды был назначен молдавский специалист Вячеслав Руснак. Команда сохранила «костяк», вернулись Сергей Скорых, Тимур Мульдинов, Александр Соколенко и Урош Делич. Был приглашён ряд игроков: вратарь Мирослав Лобанцев, защитники Игорь Губанов и Михаил Платика и нападающий Иван Маркелов. Помимо россиян команду пополнили Терентий Луцевич, Витаутас Андрюшкявичус, Габрьель Энаке, Мусса Коне, Тамаз Цецхладзе и Игорь Зенькович. В трансферное окно команду покинули Луцевич, Цецхладзе и Бакдаулет Кожабаев, чуть позже к ним присоединился Энаке. Пополнили состав Артем Барановский, Пабло Подио и Руслан Корян. Команда за три тура до окончания чемпионата обеспечила себе прописку в высшем дивизионе на следующий сезон. Дублирующий состав занял первое место в северной группе второй лиги, и получил путевку в первую лигу. В конце декабря по семейным обстоятельствам Руснак досрочно расторг контракт и покинул клуб.

8 января 2021 года главным тренером был назначен Андрей Карпович. Покинули клуб Делич, Сисей, Барановский, Андрюшкявичус, Платика, Губанов, Маркелов, Корян, Грубов и Цырин. Были приглашены вратарь Алмат Бекбаев, Руслан Есимов, Дмитрий Шмидт и Алтынбек Сапаров, Олег Мурачев, Валерий Каршакевич,Юрий Бушман, Эрнист Батырканов, Роман Чантурия, Дарко Зорич и Алмейда Алвес Данило. По ходу сезона команду покинули Аитов, Гунченко, Батырканов, Чантурия, Данило Алвес и Шота Григалашвили. Для усиления состава был приглашен ещё ряд игроков атаки — Карлос Фонсека, Семир Смайлагич, Павел Яковлев и защитник Сергей Бугриев. Команда практически весь сезон имела все шансы завоевать комплект медалей. Итогом стало 4-е место, что является лучшим результатом за 20 лет.
 
Перед сезоном 2022 года команду покинули Драченко, Бекбаев, Фонсека, Смайлагич, Бугриев, Сапаров, Даиров и Касым. Вернулся в команду воспитанник петропавловской школы голкипер Владимир Логиновский. Команду пополнило большое количество иностранных новичков. Это бразильцы Жиан Мартинш и Лукас Кордосо, россияне Евгений Козлов, Андрей Панюков, Александр Довбня, белорусы Сергей Тихоновский и Кирилл Сидоренко, серб Стефан Живкович и экс нападающий сборной Конго Жордан Н’Кололо. Из казахстанцев заявку пополнил защитник Марк Гурман и перспективная молодежь — Алмас Измайлов, Адилов Альдаир, Алишер Сулейменов. Из-за реконструкции до июля домашние матчи было решено принимать на столичной «Астана-Арене», дубль стал базироваться в Кокшетау. За первые 8 туров было набрано всего 6 очков. Исправлять ситуацию был приглашен Али Алиев. Команду покинули Кардосо, Панюков, Довбня, Сидоренко, Живкович, Н’Кололо и Есимов. Перед еврокубковым дебютом команду усилили Еркин Тапалов, Матео Мужек и Элгуджа Лобжанидзе. Во втором раунде Лиги конференций был обыгран хорватский «Осиек», в третьем команда уступила «Апоэлю». В чемпионате до последнего тура команда боролась за выживание.

Статистика выступлений (с 1992)

Достижения

Клуб 
Премьер-лига
 Финалист Кубка Казахстана: 1999/00
 Серебряный призёр Чемпионата Казахстана: 1999, 2000
 Бронзовый призёр Чемпионата Казахстана: 2001

Первая лига
 Бронзовый призёр Первой лиги: 2016
 Серебряный призёр Первой лиги: 2017
 Чемпион Первой лиги: 2019

Вторая лига
 Дублирующий состав — Победитель северной группы (золотые медали) Второй лиги: 2020

Игроки 
Футболист года:

 Игорь Авдеев (2) — 1999, 2000.

Выступления в еврокубках

Тренерский штаб

Состав 
По состоянию на 5 марта 2023 года

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

Главные тренеры 
 Поротиков, Георгий Никитович (1968—1969)
 Ванюшкин, Анатолий Степанович (1970)
 Прохоров, Александр Владимирович (май 1979—1980)
 Ванюшкин, Анатолий Степанович (1981—1982)
 Гороховодацкий, Сергей Алексеевич (1983—1984)
 Галеев, Далрод Ибрагимович (1987—1988)
 Амирджанов, Артём Аркадьевич (1989—1992)
 Стуков, Виктор Павлович (1998)
 Стрижевский, Владимир Сергеевич (1999)
 Огай, Дмитрий Алексеевич (2000—2001)
 Остроушко, Леонид Константинович (2002, по июль)
 Рамазанов, Равиль Ганиевич (2002, с июля)
 Стрижевский, Владимир Сергеевич (2003, по июнь)
 Садуов, Ойрат Батаевич (июнь 2003—2006)
 Яровенко, Евгений Викторович (2007 — сентябрь 2008)
 Есмагамбетов, Булат Жолдасович (сентябрь 2008—2009)
 Чухлеба, Юрий Николаевич (2010)
 Стоякин, Николай Александрович (2011)
 Чухлеба, Юрий Николаевич (2012)
 Ледовских, Вячеслав Михайлович (2013)
 Глазунов, Эдуард Борисович (февраль — июнь 2014)
 Чухлеба, Юрий Николаевич (июнь 2014, и. о.)
 Линчевский, Владимир Викторович (2014, с июня)
 Фомичёв, Владимир Александрович (2015—2017)
 Спасов, Никола (2018, по май)
 Чухлеба, Юрий Николаевич (май — июль 2018, и. о.)
 Кучерявых, Андрей Александрович (2018, с июля)
 Алиев, Али Ханалиевич (2019)
 Руснак, Вячеслав Петрович (2020)
 Карпович, Андрей Владимирович (2021 — 29 апреля 2022)
 Алиев, Али Ханалиевич (с 29 апреля 2022)

Вторая команда 
В 2003—2005 годах в первой лиге играла команда «Есиль-Богатырь-2». В сезонах 2018 и 2020 во второй лиге играла команда «Кызыл-Жар СК М», вышла в первую лигу, где сыграла в сезоне 2021.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба (не обновляется с сентября 2020)

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Казахстана
Спортивные клубы Петропавловска
ФК «Кызыл-Жар»
Матчи ФК «Кызыл-Жар»